Samurai Jack: Battle Through Time (прибл. «Самурай Джек: Битва сквозь время») — приключенческий боевик видеоигра, основанная на американском мультсериале Самурай Джек. Игра была разработана Soleil Ltd. и дочерней студией японского разработчика видеоигр Valhalla Game Studios, и была издана Adult Swim Games. Игра повествует о альтернативных событиях, которые происходят во время финала мультсериала в . Она был выпущена 21 августа 2020 года для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, iOS и macOS, и получил в целом смешанные с положительными отзывами критиков.

Это первая видеоигра про «Самурая Джека», выпущенная на платформах Microsoft и Apple. В то время, как прошлая игра «Samurai Jack: The Shadow of Aku», которая раньше планировалась для Xbox One была выпущена только для PlayStation 2 и GameCube.

Геймплей 
В «Battle Through Time» игрок управляет Самураем Джеком, главным героем, как мультсериала, так и игры. Играя за Джека, игрок сражается против различных врагов на различных локациях во время событий, знакомых по предыдущим приключениям Самруая Джека в зловещем будущем Аку, в котором он проводил большую часть всего сериала, пытаясь найти выход. На каждом из девяти уровней основной сюжетной кампании, игрок должен вести Джека по в основном прямолинейному пути, с редкими ответвлениями на боковые пути, где можно найти секреты и предметы. В некоторых частях уровней камера может смещаться в перспективу 2.5D, где Джек может двигаться только вперед или назад. На протяжении всего путешествия в игре, Джек окажется в ловушке на небольших участках и должен будет вступить в бой с миньонами Аку и знакомыми врагами по сериалу, при этом игрок сможет выбирать из множества видов оружия ближнего и дальнего боя, чтобы победить их всех, чтобы продвигаться вперёд. Каждое оружие имеет свои сильные и слабые стороны, и большинство из них имеют ограниченное использование в бою, за исключением волшебного меча Джека и его голых кулаков. В ближнем бою Джек может создавать мощные комбо-атаки, смешивая лёгкие и тяжёлые атаки после обхода или разрушения вражеских блоков, и наносить сокрушительный урон специальной атакой киай после набора достаточной силы, одновременно блокируя и уклоняясь, чтобы защитить себя. В дальнем бою Джек может использовать метательное оружие, снаряжение для стрельбы из лука или огнестрельное оружие. Все эти орудия ограничены либо запасами патронов, либо пределами прочности. Используя лук и стрелы, Джек может точнее целиться. Джек также может собирать различные предметы по всему окружению, чтобы тратить их на улучшения дерева навыков, которые могут улучшить его боевые способности. В конце каждого уровня, а иногда и внутри уровней, Джек столкнется с более знакомыми противниками, с которыми он ранее сталкивался в битвах. Эти противники выступают боссами, которые бросят вызов Джеку. Если Джек терпит поражение в битве после потери здоровья, которое можно пополнить, потребляя предметы, игра возобновляется с последней контрольной точки, которую он прошёл. Вне сражений Джек может иногда находить сундуки с сокровищами и дружественных неигровых персонажей в зависимости от союзников, с которыми он подружился в своих приключениях. Персонажи, дающие подсказки, включают сэра Ротшильда, лидера археологов-антропоморфных собак; Шотландца, лучшего друга и товарища Джека по фехтованию; Дочерей Шатландца. Другой Самурай, эгоцентричный подражатель самурая Джека, который может предоставить или продать Джеку оружие и предметы, чтобы дать ему преимущества в бою. В некоторых случаях Джеку нужно будет использовать элементы платформера или другие небоевые средства для преодоления препятствий. По завершении каждого уровня игроку будут начисляться баллы за их время прохождение и боевые показатели со штрафами за использование предметов или поражение в бою. Существует четыре уровня сложности («Джек», «Самурай», «Мастер-самурай» и «Мастер мастеров»), которые влияют на частоту и силу врагов, причём с самого начала доступны только первые три. После завершения сюжетного режима игрок может разблокировать серию бонусных испытаний на аренах, сложность которых определяется определенными ограничениями и модификаторами.

Сюжет 
 мультсериала, Аши использует свои способности, унаследованные от Аку, её отца, чтобы перенести себя и Самурая Джека обратно в родное время последнего. Однако Аку пытается остановить Джека в самый последний момент, стреляя лазером через временной портал, чтобы направить Джека во «вневременное царство» без прошлого, настоящего или будущего, наполненное местами и персонажами из прошлых приключений Джека.

Сначала Джек приземляется в шахтах, где когда-то помогал собакам-археологам защищаться от трутней-жуков Аку в его первом крупном сражении в будущем. Снова победив армию дронов-жуков, Джек оказывается в болоте, кишащем роботами-аллигаторами: Там же происходит его первая битва с Шотландцем, которого он находит с контролирующим его разум кулоном с изображением Аку. После битвы и освобождения Шотландца и уничтожения кулона Джека переносят в Замок Бун, где он помог Шотландцу спасти свою жену. Здесь Аку лично сообщает Джеку о вневременном царстве, предупреждая его, что все знакомое может быть не тем, чем кажется. Уничтожив там кельтских демонов и спасая дочерей Шотландца, Джек поднимается на гору, по пути сражаясь с охотниками за головами, прежде чем сразиться на её вершине с гигантским бинарным жуком, питаемым подвеской Аку, которую Джек уничтожает. Затем его переносят в Пещеру Древних, где он слышит голос Древнего короля, воина-викинга, которого он когда-то освободил из заключения в каменном теле. После встречи с Демонго, Собирателем душ, Джек обнаруживает, что Древним королем управляет ещё один кулон Аку, и снова побеждает его, чтобы взять и уничтожить кулон, отправив себя на большое кладбище, полное пылевых зомби, где Аку однажды чуть не убил его. Сражаясь с зомби по всему кладбищу, Джек в конце концов сталкивается с ведьмой, с которой он однажды столкнулся там, усиленной другим кулоном Аку, который Джек уничтожает, чтобы перенестись в Аку-Сити. Путешествуя под землей и над землей, Джек отбивается от знакомых врагов, в том числе от охотников Имаканди, и, в конце концов, пересекается по пути с Иезекиилем и Жозефиной Кленч, парой охотников за головами, с которыми он должен снова сразиться на поезде из города. Победив их и оставив на милость роботам-аллигаторам, Джек забирает у них кулон Аку и уничтожает его, не подозревая, что он последний. По мере того, как всё больше подвесок уничтожается, вневременное царство немного ослабевает, и Джек мельком видит Аши, Аку и выход отсюда.

После разрушения кулонов Джек начинает переживать некоторые события последнего сезона своим появлением в первых семи эпизодах. Он проходит через разрушенный город в механических самурайских доспехах, чтобы противостоять роботу-убийце Скарамушу. Выследив Скарамуша и обезглавив его, Джек попадает в лес. Затем он путешествует через лес и храм, сражаясь по пути с дочерями Аку. Он напоминает дочерям, что побеждал их раньше, и призывает их выбрать другой путь, но те не желают его слушать и Джек был вынужден убить их всех, включая ту, которую он считает самой Аши, после того, как Аку толкает её своим мечом. Джек выражает вину за убийство Аши и отчаяние из-за того, что он оказался в ловушке вневременного царства, но видение его знакомой внешности побуждает его забыть о прошлом и напоминает ему, что Аку уже проигрывает и знает, насколько на самом деле силён Джек. Два Джека снова объединяются в его привычную внешность. Смертельно раненая Аши возвращается после того, как Джек побеждает чудовищного Лазаря-92 на его разбившемся тюремном корабле и пытается пристыдить Джека за её убийство, перед тем, как она перевоплотится в демоническую форму и сразиться с ним на кладбище роботов, где он когда-то столкнулся со стражем временного портала. Джек обнаруживает, что эта Аши не настоящая, поскольку настоящая Аши внезапно врывается в мир, чтобы уничтожить её. Затем она открывает портал для Джека, чтобы он мог попасть в башню Аку. Сэр Ротшильд, Шотландец, Флора и Другой Самурай прибывают, чтобы сразиться с огромными армиями Аку, помогая Джеку, чтобы он сам мог войти в башню и бросить вызов Аку. По мере того, как он сражается с большим количеством врагов на нескольких этажах башни и раз и навсегда убивает Демонго, Джек находит Аку и сражается с ним на вершине башни. После победы над Аку вневременное царство рушится, позволяя Джеку снова войти в портал времени, который он использовал, и вернуться в феодальную Японию, где он навсегда уничтожает Аку. Это приводит к оставшимся событиям финала мультсериала, включая кончину Аши из-за парадокса дедушки.

Если игрок соберёт все камоны, принадлежащие отцу Джека, он может разблокировать альтернативный финал, в котором Джек и Аши живут вместе долго и счастливо, несмотря на смерть Аку.

Разработка 
Согласно интервью, создателя шоу Геннди Тартаковский, изначально не интересовался и не хотел иметь ничего общего с игрой, полагая, что это будет посредственная прибыль, как было и с предыдущими играми «Amulet of Time» и «Shadow of Aku». Тем не менее, издатель Adult Swim Games настаивал на том, чтобы разработчик Soleil Ltd. могла предоставить качественный продукт.

После того, как издатель убедил Тартаковского заручиться поддержкой главного сценариста 5-го сезона Дэррика Бахмана, чтобы сохранить аутентичность сценария игры для мультсериала и написать по периметру, установленному издателем игры для разработчиков, что должно было включать элементы из всех пяти сезонов. Создатели не считают эту историю частью пятого сезона, а скорее как кода для всего сериала..

Актёры озвучки 
Многие актёры озвучивавшие своих персонажей в оригинальном мультсериале (в одном случае примерно в 5-ом сезоне) повторили роли своих персонажей в этой игре.

 Фил Ламарр — Самурай Джек
 Мако — Аку из прошлого (архивная запись)
 Грег Болдуин — Аку
 Тара Стронг — Аши, Дочери Аку, Компьютерный голос
 Роб Полсен — Сэр Ротшильд
 Дэвид Алан Грир — Другой Самурай
 Джон Ди Маджо — Шотландец, Зик Кленч
 Грей Делайл — Дочери Шотландца, Жозефина Кленч
 Кевин Майкл Ричардсон — Демонго, воин Имаканди
 Ричард МакГонагл — Древний король
 Би Джей Уорд — Злой дух
 Томас Кенни — Скарамуш

Релиз 
Игра была выпущена на большинстве основных платформах 21 августа 2020 года. 14 августа того же года компания Limited Run Games продала предварительно заказанные копии для консолей от Microsoft. В Японии игра была впервые выпущена как временный эксклюзив для Xbox One, а 21 января 2021 года появятся версии для консолей, которые были выпущены как в физическом, так и в цифровом форматах.

Критика 

«Samurai Jack: Battle Through Time» получила «в целом положительные» отзывы на PC и Xbox One, а также получила «смешанные или средние» отзывы на PlayStation 4 и Nintendo Switch, согласно веб-сайту Metacritic.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Компьютерные игры 2020 года
Action-adventure
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox
Игры для macOS
Игры для Windows
Игры для iOS
Самурай Джек
Компьютерные игры по мотивам сериалов
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры с псевдотрёхмерной графикой